Rondine is de naam van verschillende merken van motorfietsen:

 Rondine (Aprilia)
 Rondine (Melegnano) 
 Rondine (Pavia) 
 Rondine (Rome) 
 Rondine (Vigevano)
 Rondine (Arezzo), een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Arezzo